

Botanique 
 Houx (Ilex aquifolium), petit arbre ou arbuste à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées.
 Petit houx (Ruscus aculeatus) ou fragon faux houx, plante basse à feuillage persistant, piquant et coriace de la famille des Liliacées

Toponymie 
 Houx, village d'Yvoir, province de Namur (Belgique). 
 Houx, commune française d'Eure-et-Loir.
 Saint-Ouen-le-Houx, ancienne commune française du Calvados.